Сиван:

 Сиван — третий месяц еврейского года, начинающегося с нисана и девятый — года, начинающегося с тишрея, приходится на июнь — июль.
 Сиван — город в штате Бихар, центр одноименного округа.
 Сиван — округ на западе индийского штата Бихар.
 Сиван (1932—2021) — индийский кинооператор и кинорежиссёр.
 Сиван, Трой (род. 1995) — австралийский актёр, видеоблогер и певец.